Лют — син шведського воєводи на руській службі Свенельда, брат Містиші, учасник походів Святослава.
 Вольфганг Лют — німецький офіцер-підводник часів Третього Рейху, капітан-цур-зее Кригсмарине.